Martine Oppliger (née en 1957), athlète franco-suisse, spécialiste des courses de fond et de demi-fond ; 
 Patrick Oppliger (née en 1975), joueur suisse professionnel de hockey sur glace ; 
 Simone Oppliger (1947-2006), photographe suisse.

Voir aussi 
 Fabiola Rueda-Oppliger (née en 1963), athlète suisse d'origine colombienne.

Patronyme suisse